Tejada puede referirse a:

Un lugar:
Solar de Tejada, antiguo señorío riojano (España);
Tejada, municipio en la provincia de Burgos (España);
Tejada, población en la provincia de Huelva (España);
Tejada la Nueva, antigua ciudad de la Baja Andalucía (España);
Tejada la Vieja, yacimiento arqueológico en la provincia de Huelva (España).

Una persona:
Adriano Miguel Tejada, abogado y periodista de la República Dominicana.
Eduardo Tejada, futbolista sub-17 (El Salvador);
Elizabeth Tejada, navegante de rallies mexicana;
Harold Tejada, ciclista colombiano;
Iñaki Tejada, entrenador de fútbol español;
José Mariano Quindós y Tejada, aristócrata, político español y marqués de San Saturnino;
Justo Tejada, exfutbolista español;
Luis Tejada
Luis Tejada Cano, cronista colombiano;
Luis Tejada Chacón, diplomático español;
Luis Tejada, futbolista panameño;
Luis Tejada (yudoca), yudoca dominicano;
Manuel Aguirre de Tejada, abogado y político español;
Patricio Aguirre de Tejada, militar español y conde de Andino;
Sancho Fernández de Tejada, héroe de la Reconquista en el siglo IX;
Sebastián Lerdo de Tejada, político y abogado mexicano.

Véase también
Arroyo de Tejada
Lerdo de Tejada
Puerto Tejada
Sáenz de Tejada
Taifa de Tejada